Дин Хао (丁皓), также известная как Китти Тин (урождённая Дин Баои (丁宝仪); 9 октября 1939 года — 26 мая 1967 года) — гонконгская актриса.

Родилась в Макао в семье военного. После окончания японо-китайской войны семья перебралась в Гонконг. Там же 16-летняя Китти поступила на театральные курсы при студии International Films (предшественница Motion Pictures and General Investment, MP&GI), где её талант был обнаружен режиссёром Юэ Фэном (Yue Feng) и продюсером Робертом Чуном (Robert Chung). В 1958 году актриса оказалась в зените славы благодаря роли в фильме «Маленькая возлюбленная». В последующие восемь лет Китти снялась более чем в 20 фильмах для Motion Picture & General Investment Co. Ltd..

В 1963 году актриса вышла замуж и прекращает сотрудничество с MP&GI, отдав предпочтение кантоязычноым компаниям. В течение последующих двух лет она снялась ещё в десятке фильмов. В 1966 году актриса переехала в Лос-Анджелес, где совершила самоубийство.

Фильмография 
Международное название приведено лишь для фильмов, поступивших в продажу.

Для Motion Picture & General Investment Co. Ltd.

Для других студий

Примечания

Литература 
 Historical Dictionary of Hong Kong Cinema By Lisa Odham Stokes

Актрисы Гонконга